Die Abkürzung WRM steht für
 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, ein Kunstmuseum in Köln
 Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift zur Renaissanceforschung

WRM